Stratford é o nome de diversas localidades:

Stratford-upon-Avon
Stratford (Califórnia)
Stratford (Connecticut)
Stratford (Dakota do Sul)
Stratford (Iowa)
Stratford (Nova Jérsei)
Stratford (Oklahoma)
Stratford (Ontário)
Stratford (Texas)
Stratford (Wisconsin)
Stratford (Londres)

Desambiguações de topônimos